Глазкова — женская форма фамилии .
 Глазкова, Анжелика Егоровна (род. 1968) — депутат Государственной думы VIII созыва (фракция КПРФ); жена Н. Н. Платошкина.
 
 Глазкова, Мария Владимировна (род. 1974) — российская актриса.
 Глазкова, Ольга Владимировна (1937—2008) — доярка, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Глазково — название населённых пунктов.